Coventry City FC – de mannenvoetbalploeg uit Coventry
 Coventry City LFC – de vrouwenvoetbalploeg uit Coventry